Metro 2033 Novela literaria rusa de ciencia ficción escrita por Dmitry Glukhovsky en 2005
 Metro 2033 Videojuego de supervivencia de terror de 2010 basado en la novela de Glukhovsky